Бенедикт Пустынник (Святой Бенедикт или Святой Бенядик; ; умер в ) — святой (день памяти — 17 июля), первый словацкий мученик, ученик святого Сворада и покровитель Нитрянской епархии.

Биография 

О жизни Бенедикта известно из Легенды о пустынниках Свораде-Андрее и Бенедикте, написанной поэтом и писателем Мавром, жившим на территории современной Словакии в XI веке.

Бенедикт сначала проживал в Зоборском монастыре, а позже отшельником в пещере в Скалке-при-Тренчине, где в 1034 году умер от травм, причинённых ему при нападении разбойников. Его мёртвое тело разбойники бросили в реку Ваг. В Легенде указано, что после его смерти на берег реки прилетал большой орёл. Поэтому сплавщики плотов, проплывавшие по реке Ваг рядом с этим местом, стали считать Бенедикта своим покровителем и защитником. В 1224 году нитрянский епископ Якоб основал на этом месте в честь святого Бенедикта бенедиктинский монастырь.

Бенедикт был причислен к лику святых в 1083 году папой Григорием VII благодаря стараниям венгерского короля Ласло I.

Память святых Андрея-Сворада и Бенедикта по литургическому календарю Римско-католической церкви отмечается в Словакии 17 июля.

Храмы в честь святых Андрея-Сворада и Бенедикта можно встретить в Кисуцком Лесковце, Нитре, Радуостке и Скалке-на-Ваге.

Литература 
 «Andrej Svorad a Benedikt : 17. júl — západný obrad.» In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 288—289. ISBN 80-967341-1-3

Ссылки 
 Жизнь святых отшельников Сворада и Бенедикта-мученика (автор — епископ печский Мавр, середина 11 века)

Святые Словакии
Католические святые
Христианские отшельники
Христианские мученики XI века
Бенедиктинцы Венгрии